En geografía, el anteco o los antecos (del latín antoeci, -ōrum, y este del griego ἄντοικος, que vive al lado opuesto) es un lugar de la superficie terrestre respecto a otro en distinto hemisferio, en el mismo meridiano y equidistantes del ecuador.

Términos de geografía